Crestview kan syfta på

 Crestview, Florida i USA
 Crestview, Kentucky i USA

Se även 
 Crestview Hills i Kentucky